Ivan Perrillat Boiteux (ur. 28 grudnia 1985 w Annecy) – francuski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ivan Perrillat Boiteux pojawił się 18 grudnia 2004 roku podczas zawodów Pucharu Apejskiego w Montgenèvre, gdzie w biegu na 10 km techniką dowolną zajął 90. miejsce. Nigdy nie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów ani mistrzostwach świata młodzieżowców.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 grudnia 2008 roku w La Clusaz, gdzie zajął 37. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 4 lutego 2011 roku w Rybińsku, zajmując 21. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2013/2014.

W 2014 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie wspólnie z Jean-Markiem Gaillardem, Maurice'em Manificatem i Robinem Duvillardem zdobył brązowy medal w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jak dotąd Perrillat Boiteux nie stawał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 25.
 sezon 2016: 4.
 sezon 2017: 2.
 sezon 2018: 1.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Annecy